5150 (fifty-one fifty, на русском читается как «Фифти ван фифти») — седьмой студийный альбом американской рок-группы Van Halen, изданный в 1986 году на лейбле Warner Bros.  Диск занял первое место в чарте Billboard 200.

Об альбоме 
5150 — первый альбом, записанный с новым вокалистом группы Сэмми Хагаром, который заменил Дэвида Ли Рота.

Альбом был назван в честь студии Эдди Ван Халена (5150 Studio). Также название "5150" имела гитара Эдди Ван Халена, которая сейчас более известна под названием "Frankenstrat".

На обложке альбома в стиле ар-деко изображен Атлант, стоящий на коленях и держащий на плечах зеркально отполированную металлическую сферу. Моделью для альбома стал Рик Валенте из "ESPN BodyShaping". Логотип Van Halen обернут вокруг сферы. Название альбома появляется в виде плаката на цепочке вокруг шеи Атласа. На задней обложке альбома изображен персонаж Атланта, свернувшийся, со сферой, упавшей и сломанной, открывающей группу внутри.

Список композиций

Участники записи 
 Сэмми Хагар — вокал, электрогитара
 Эдди Ван Хален — электрогитара, клавишные, бэк-вокал
 Майкл Энтони — бас-гитара, бэк-вокал
 Алекс Ван Хален — ударные, перкуссия

Примечания

Ссылки 

Альбомы Van Halen
Хард-рок-альбомы
Альбомы, сертифицированные как золотые Британской ассоциацией производителей фонограмм
Альбомы, сертифицированные как мультиплатиновые Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний
Альбомы Warner Bros. Records
Альбомы, возглавлявшие Billboard 200
Альбомы, возглавлявшие Canadian Albums
Альбомы, записанные на домашней студии